Erskine steht für:
 Erskine (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Erskine (Automarke), Marke der Studebaker Corporation
 Clan Erskine, schottischer Clan

 
Orte

in Schottland:
 Erskine (Renfrewshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Erskine (Minnesota), im Polk County
 Erskine (New Jersey), im Passaic County
 Erskine (Oregon), im Sherman County
 Erskine (South Dakota), im Fall River County
 Erskine (West Virginia), im Fayette County (nicht mehr existent)
 Erskine Estates, im Anderson County, South Carolina
 Erskine Lakes, im Passaic County, New Jersey
 Erskine Station, im Vanderburgh County, Indiana

Geographische Objekte
 Erskine Creek, Fließgewässer im Kern County, Kalifornien
 Erskine-Eishafen, Bucht an der Prinzessin-Astrid-Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika
 Erskine-Gletscher, Gletscher an der Loubet-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Erskine Lake, See im Crow Wing County, Minnesota
 Lake Erskine, Gebirgssee auf der Südinsel von Neuseeland
 Erskine River, Fluss in Victoria, Australien